|-
| 117701 - || || 10 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117702 - || || 3 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117703 Ochoa || || 11 de març, 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 117704 Lopez-Alegria || || 12 de març, 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 117705 - || || 18 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117706 - || || 18 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117707 - || || 31 de març, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117708 - || || 30 de març, 2005 || Goodricke-Pigott || P. Kumar
|-
| 117709 - || || 30 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117710 - || || 31 de març, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117711 Degenfeld || 2005 GA || 1 d'abril, 2005 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| 117712 Podmaniczky || 2005 GD || 1 d'abril, 2005 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| 117713 Kövesligethy || || 2 d'abril, 2005 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| 117714 Kiskartal || || 2 d'abril, 2005 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| 117715  Carlkirby || || 2 d'abril, 2005 || New Mexico Skies || R. Hutsebaut
|-
| 117716 - || || 1 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117717 - || || 1 d'abril, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117718 - || || 1 d'abril, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117719 - || || 1 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117720 - || || 2 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117721 - || || 2 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117722 - || || 1 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117723 - || || 1 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117724 - || || 1 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117725 - || || 1 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117726 - || || 1 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117727 - || || 1 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117728 - || || 1 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117729 - || || 1 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117730 - || || 2 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117731 - || || 2 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117732 - || || 2 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117733 - || || 2 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117734 - || || 2 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117735 - || || 2 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117736 Sherrod || || 4 d'abril, 2005 || Vicques || Vicques
|-
| 117737 - || || 1 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117738 - || || 2 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117739 - || || 4 d'abril, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117740 - || || 4 d'abril, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117741 - || || 4 d'abril, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117742 - || || 4 d'abril, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117743 - || || 4 d'abril, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117744 - || || 4 d'abril, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117745 - || || 2 d'abril, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 117746 - || || 2 d'abril, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 117747 - || || 5 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117748 - || || 5 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117749 - || || 5 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117750 - || || 5 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117751 - || || 5 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117752 - || || 7 d'abril, 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117753 - || || 4 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117754 - || || 4 d'abril, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117755 - || || 6 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117756 - || || 1 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117757 - || || 5 d'abril, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117758 - || || 4 d'abril, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117759 - || || 6 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117760 - || || 2 d'abril, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117761 - || || 2 d'abril, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 117762 - || || 2 d'abril, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 117763 - || || 4 d'abril, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117764 - || || 4 d'abril, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117765 - || || 5 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117766 - || || 6 d'abril, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117767 - || || 6 d'abril, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117768 - || || 1 d'abril, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117769 - || || 4 d'abril, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117770 - || || 5 d'abril, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 117771 - || || 6 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117772 - || || 6 d'abril, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117773 - || || 7 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117774 - || || 7 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117775 - || || 9 d'abril, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117776 - || || 9 d'abril, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117777 - || || 6 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117778 - || || 6 d'abril, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117779 - || || 6 d'abril, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117780 - || || 9 d'abril, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117781 Jamesfisher || || 10 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117782 - || || 10 d'abril, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117783 - || || 11 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117784 - || || 11 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117785 - || || 5 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117786 - || || 5 d'abril, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117787 - || || 7 d'abril, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117788 - || || 8 d'abril, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117789 - || || 12 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117790 - || || 13 d'abril, 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117791 - || || 1 d'abril, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117792 - || || 10 d'abril, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117793 - || || 10 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117794 - || || 12 d'abril, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117795 - || || 13 d'abril, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117796 - || || 14 d'abril, 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 117797 - || || 14 d'abril, 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 117798 - || || 11 d'abril, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117799 - || || 12 d'abril, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117800 - || || 13 d'abril, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
7